Die Abkürzung KSN steht für:
 Kantonsschule Nuolen, siehe Kantonsschule Ausserschwyz
 Kreis-Sparkasse Northeim

KSN